

Geografia 
 Carmi – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Illinois, nella Contea di White, della quale è il capoluogo

Persone 
 Boris Carmi (1914-2002) – fotografo russo-israeliano
 Eugenio Carmi (1920-2016) – pittore italiano
 Lisetta Carmi (1924-2022) – fotografa italiana
 Rhea Carmi (1942) – artista ebreo-statunitense
 T. Carmi (1925-1994) –  poeta, traduttore e scrittore israeliano
 Vera Carmi (1914-1969) – attrice italiana

Sigle
CarMi - Sigla del Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti (Carrara)